«Don’t Be Shy» () ― сингл голландского диджея Tiësto и колумбийской певицы и автора песен Кароль Джи. Он был выпущен 12 августа 2021 года на лейбле Atlantic Records в качестве второго сингла с готовящегося седьмого студийного альбома Tiësto, Drive. Это также первая песня Кароль Джи на английском языке.

Критика 
Нэнси Гомес из EDM Tunes написала, что трек наполнен энергией и радостной атмосферой, чтобы привнести безумие на танцпол или любое виртуальное мероприятие.

Видеоклип 
Музыкальное видео было снято режиссёром Кристианом Бреслауэром. В нём комик Блейк Уэббер играет музейного уборщика, а Кароль Джи танцует с группой танцоров в разных сценах в музее.

Вторая часть музыкального видео была выпущена 4 сентября 2021 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Синглы 2021 года
Песни Tiësto
Песни Кароль Джи
Синглы Atlantic Records